Schouwen est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1943-1973), fondateur chilien du Mouvement de la gauche révolutionnaire

Toponyme

Schouwen, ancienne île 
Schouwen-Duiveland, île et commune de la Zélande

Homonymie de toponyme